Gefährliche Wahrheit ist der Titel folgender Werke:

 Gefährliche Wahrheit (1999), deutscher Fernsehfilm von Bodo Fürneisen
 Gefährliche Wahrheit (2021), deutscher Fernsehfilm von Jens Wischnewski
 Atemlos – Gefährliche Wahrheit, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2011
 Black Box – Gefährliche Wahrheit, französischer Thriller aus dem Jahr 2021
 Spiral – Gefährliche Wahrheit, japanische Manga-Serie